Nord-est (scritto anche nordest o nord est) – direzione intermedia tra punti cardinali

Geografia
 Nord-est – regione geografica dell'Italia
 Nordest – regione geografica della Cina
 Capo Nord-est – capo della Groenlandia
 Regione Nordest del Brasile – regione del Brasile
 Dipartimento del Nordest – dipartimento di Haiti
 Regione Nord Est – regione del Ghana

Altro
 NordEst Banca – banca italiana del passato